Вилагра́сса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 19,9 км². Население — 402 человека (на 2001 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Льейды